Malo Polje (Perušić), een plaats in de gemeente Perušić in de Kroatische provincie Lika-Senj
 Malo Polje (Ajdovščina), een plaats in Slovenië en maakt deel uit van de Sloveense gemeente Ajdovščina